W Rumunii
 Livezi – gmina w okręgu Bacău
 Livezi – gmina w okręgu Vâlcea
 Livezi – wieś w okręgu Bacău, w gminie Livezi
 Livezi – wieś w okręgu Harghita, w gminie Mihăileni
 Livezi – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie General Berthelot
 Livezi – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Florești
 Livezi – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Livezi